Upadek Kabulu (2001) – przejęcie Kabulu w 2001 roku przez Sojusz Północny w ramach wojny w Afganistanie
 Upadek Kabulu (2021) – przejęcie Kabulu w 2021 roku przez talibów po wycofaniu się z Afganistanu wojsk Stanów Zjednoczonych i państw NATO w trakcie generalnej ofensywy 2001 roku